Photedes pulverosa är en fjärilsart som beskrevs av W. Warren 1912. Photedes pulverosa ingår i släktet Photedes och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
pulverosa